

Patronyme 

 Antonio Rosati (1983-), footballeur italien,
  (1881-1978), écologiste et médecin italien,
 Carolina Rosati, née Carolina Galletti (1826-1905), danseuse italienne , 
 Dariusz Rosati (1946-), économiste et homme politique polonais,
  (1978-), judoka argentin,
 Elio Rosati (1923-2016), homme politique italien,
 Francesco Panvini Rosati (1923-1998), numismate italien,
 Giulio Rosati (1858-1917), peintre italien,
 
 Joseph Rosati (1789-1843), missionnaire et évêque catholique italien,
 Marcello Vitali-Rosati (1979-), philosophe italien,
 Mike Rosati (1968-), gardien italo-canadien de hockey sur glace,
  (1984-), actrice polonaise.

Autres 
La société des Rosati est une société littéraire d'Arras fondée en 1778. 
Le Home des Rosati est un foyer accueillant les auteurs de violence conjugale pour réduire leur risque de récidive.

Patronyme italien